SS hace referencia a varios artículos:

Lengua y literatura
ss (o ß), letra del alfabeto alemán (no se debe confundir con la letra griega beta (Β o β).
Stricto sensu (forma latina para "en sentido estricto"), expresión utilizada para indicar que un término debe interpretarse según la más concreta de sus acepciones.

En España
Seguridad social
San Sebastián, ciudad en el País Vasco.

Ejército
 SS (Escuadrones de Protección en alemán) fue una fuerza militar, política, policial, penitenciaria y de seguridad de la Alemania nazi. 
 Surface-to-surface, denominación en inglés cuyas siglas son usadas por la OTAN en una clasificación para misiles superficie-superficie.

Además
 Abreviación de Sólidos sedimentables, disueltos en el agua u otro líquido.